Az 1965-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság a harmincnegyedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A BM Dózsa beolvadt az Újpesti Dózsába.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1966

Kosárlabda-bajnokság évei
1965 a kosárlabdában